Selden kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Selden (Kansas)
Selden (New York)